Černý kan som auktorsförkortning betyda:

 Karel Černý
 Alois Černý

Robotskapade auktorsförkortningar